Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma hanno perso nei quarti di finale da Daniel Nestor e Édouard Roger-Vasselin.

Nestor e Roger-Vasselin hanno poi conquistato il titolo battendo in finale Marcin Matkowski e Nenad Zimonjić per 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (secondo turno)

  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarti di finale) 
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (finale)
  Jamie Murray /  John Peers (secondo turno)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (secondo turno)

Wildcard 

  Eric Butorac /  Scott Lipsky (primo turno)

  Steve Johnson /  Sam Querrey (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2015
ATP World Tour 2015